Die Saison 2011 der Volleyball-Europaliga war die achte Ausgabe des Wettbewerbs. Zum ersten Mal fand auch der Wettbewerb für die Frauen-Nationalmannschaften mit zwölf Teilnehmern statt. Die Männer spielten vom 27. Mai bis zum 17. Juli. Die Frauen spielten vom 27. Mai bis 16. Juli.

Männer

Modus 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit jeweils mit vier Mannschaften ausgetragen. An einem Wochenende spielten die Mannschaften jeweils zweimal an einem Ort, so dass es für jede Mannschaft insgesamt sechs Heim- und sechs Auswärtsspiele gab. Die drei Gruppensieger qualifizierten sich neben dem Gastgeber Slowakei für das Final Four.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 16. und 17. Juli in Košice (Slowakei) statt.

Endstand

Auszeichnungen

Frauen

Modus 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit jeweils mit vier Mannschaften ausgetragen. An einem Wochenende spielten die Mannschaften jeweils zweimal an einem Ort, so dass es für jede Mannschaft insgesamt sechs Heim- und sechs Auswärtsspiele gab. Die drei Gruppensieger qualifizierten sich neben dem Gastgeber Türkei für das Final Four. Da die Türkei Gruppensieger wurde, bekam der beste Zweitplatzierte Tschechien einen Final-Four-Platz.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 15. und 16. Juli in Istanbul (Türkei) statt.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Wettbewerb der Männer bei der CEV (englisch)
 Wettbewerb der Frauen bei der CEV (englisch)

2011
Europaliga